Le terme Pibor peut désigner :
 le PIBOR (Paris InterBank Offered Rate), taux de référence du marché monétaire en franc français
 le Pibor, rivière du Soudan du Sud et d'Éthiopie
 Pibor, ville du Soudan du Sud dans la